

Cinema 
 Astoria – film del 2000 diretto da Nick Efteriades

Geografia 
 Astoria – città della Contea di Deuel, Dakota del Sud
 Astoria – villaggio della Contea di Fulton, Illinois
 Astoria – quartiere di Queens, New York
 Astoria – città della Contea di Clatsop, Oregon

Sport 
 Klub Koszykówki Astoria Bydgoszcz – squadra di pallacanestro polacca

Altro 
 Astoria – nave da crociera, già Stockholm (che speronò l’Andrea Doria)
 Astoria – stazione della metropolitana di Budapest
 Astoria – studio di registrazione di Londra
 London Astoria – sala da concerti di Londra
 Astoria – casa editrice italiana
 Astoria – etichetta musicale della casa discografica olandese "Impogram B.V."

Pagine correlate 
 Hotel Astoria